Dies ist eine Unterseite des Artikels Wirtschaftszahlen zum Automobil. Sie enthält Wirtschaftszahlen der Schweiz und Liechtensteins.

Fahrzeugbestand nach Marken und Veteranenstatus 
Stand: 30. April 2022.

Personenwagen-Neuzulassungen nach Marken

Personenwagen nach Modellen mit den meisten Neuzulassungen

Weblinks

Fürstentum Liechtenstein 
 Amt für Statistik des Fürstentums Liechtenstein: Fahrzeugstatistik: Bestand (jährlich, 1961 bis heute)
 Amt für Statistik des Fürstentums Liechtenstein: Fahrzeugstatistik: Neuzulassungen (jährlich, 1975 bis heute)
 Amt für Statistik des Fürstentums Liechtenstein: Fahrzeugstatistik: Neuzulassungen (monatlich, Januar 2006 bis heute)

Einzelnachweise 

Automobil
Liste (Wirtschaft)
Liste (Automobil)